Gravesham kan syfta på:

 Borough of Gravesham – ett distrikt i Kent, England
 Gravesend – en stad i Kent, England